Jakobsbergs gård kan syfta på:

Jakobsbergs gård, Stockholms kommun – en gård i området Bredäng, stadsdelen Skärholmen i Stockholms kommun
Jakobsbergs gård, Gnesta kommun – en herrgård i Björnlunda socken, Gnesta kommun, Södermanland
Jakobsbergs säteri, Järfälla kommun – en gård på vars mark kommundelen Jakobsberg i Järfälla kommun är byggd och vars huvudbyggnad används av Jakobsbergs folkhögskola